Taxi kan syfta på:

 Taxi – ett transportmedel
 Taxi (film) – en fransk film från 1998
 Taxi (komediserie) – en svensk komediserie
 Taxi (musikalbum) – det åttonde studioalbumet av den brittiske sångaren och låtskrivaren Bryan Ferry, släppt den 13 april 1993
 Taxi (TV-serie) –  en amerikansk komediserie som sändes i amerikansk TV mellan 1978 och 1983

Se även
 Taxis – ett medfött beteende där en organism orienterar sig mot eller ifrån en viss slags stimulus
 Taxning – mark- eller vattenförflyttning av luftfartyg.